Луар — река во Франции.
 Луар и Шер — департамент во Франции.
 Луар — село в Алагирском районе Северной Осетии.
 Луар — марка самолётов периода 1920-30-х годов производства французской фирмы Луар Авиасьон (Loire Aviation).

См. также 
 Луара (значения)